.lli (puntuLLI, in lingua leonese)  è stato proposto come dominio di primo livello generico dalla Asociación puntuLLI, ma non è stato ancora approvato da parte dell'ICANN.

Questo dominio è stato proposto per siti in lingua leonese e di cultura leonese dopo il successo avuto da .cat per quelli in lingua catalana.

Voci correlate
 Domini di primo livello proposti
 ICANN
 Lingua leonese

Collegamenti esterni
 

Domini di primo livello